Koromo har flere betydninger:

Koromo, en variant af koi-karper.
Koromo (Mali) en kommune i Mali.
Koromo, et tidligere navn for byen Toyota (Aichi).
Japansk ord for tøj.
Koromo Amae, navn på en karakter i den japanske manga Saki.